Vanishing Point (álbum de Primal Scream)
Vanishing Point (álbum de Mudhoney)
Vanishing Point (jogo eletrônico)
Corrida contra o Destino (1971), filme de estrada cujo título original é Vanishing Point
Vanishing Point (1997), filme com Viggo Mortensen

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música